Osoby o tym nazwisku:
 Andrew Toney – amerykański koszykarz
 James Toney – amerykański bokser
 James Obede Toney – ghański bokser

Osoby o tym imieniu:
 Toney Douglas – amerykański koszykarz